átjáró, hálózati csomópont
 Átjáró (1976) Frederik Pohl tudományos-fantasztikus regénye
 Átjáró (1979) J. Lee Thompson filmje
 Átjáró Magazin (2002–2004) tudományos-fantasztikus magazin
 Átjáró (2003–) a Parnasszus költészeti folyóirat által indított könyvsorozat

Egyéb
 Vasúti átjáró